Csanád, férfikeresztnév
 Csanád vármegye
 Csanád nemzetség, 12–14. századi magyar nemzetség
 Csanád, 10–11. században élt magyar főúr, Ajtony legyőzője, a Csanád nemzetség őse
 Csanád vára
 Csanádi püspökség, egyházmegye Magyarországon
 Csongrád-Csanád megye
Földrajz
Az eredeti Csanád településről lásd az Őscsanád és a Nagycsanád szócikket.
 Csanád, Apátfalva és Magyarcsanád egyesítésével létrejött község 1950 és 1954 között
 Érsekcsanád, Bács-Kiskun megye, Bajai járás
 Magyarcsanád, Csongrád-Csanád megye, Makói járás
 Nagycsanád, Románia, Temes megye
 Őscsanád (más néven Németcsanád), Nagycsanád része
 Szászcsanád, Románia, Erdély, Fehér megye